Усман-Хаджи Хантиев-Ахметханов () — один из святых волхв (авлия) и устазов. Его также называют Усман Хаджи (). Старший брат Кана-Шейха.

Биография 
Усман-Хаджи был выходцем из чеченского тайпа Аллерой (отец был чеченцем, мать-кумычка), в родовом селе Энгеной открыл медресе, где обучались 6 3 муталима, пятеро из которых впоследствии получили ранг шейхов: Исаак из села Верхние Ачалуки; Ибрахим-Хаджи из села Гойты (умер в 1919 г.); Ахмадук- Хаджи, сын Ботока из Шаами-Юрта (умер в 1923 г.); Хаки-молла из Урус-Мартана; Эламирза из Ачхой-Мартана. У него, как и у других чеченских шейхов того периода, обучались и дети других народов: ингушей, осетин, кумыков и кабардинцев. У-Х. Хантиев с тарикату обучался у известного чеченского богослова Абу-шейха (Бешир-шейха) из Ташкичу ныне с. Аксай в Хасавюртовском районе Дагестан.

Усман-Хаджи родился 1830 году в селе Толстой-Юрт (Старый-Юрт). Предки Усмана были выходцами из Чечен-Аула. Усман-Хаджи несколько лет учился в Мелчхинском медресе под руководством арабиста Чопа-Муллы. Следующую учебу он продолжил в духовной школе селе Энгеной. Учебу завершил в 1863 году, после чего аскетически настроенный Упа-Хаджи начал поиски духовного наставника для себя и посвятил свою жизнь делу религии. После непродолжительной болезни в декабре 1894 или 1896 гг.

Усман-Хаджи скончался, похоронен в своем родном селе . Усман-Хаджи завещал не строить над своей могилой никаких построек. Поэтому его зиярт представляет собой только железную ограду, вокруг его могилы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Имамы